Millet bezeichnet:

 eine religiöse Sondergemeinschaft im Osmanischen Reich, siehe Millet-System
 eine politische Partei in der Türkei, Millet Partisi
 Millet (Motorrad), ein Motorrad aus Frankreich
 Millet Mountain Group, französischer Hersteller von Outdoor-Bekleidung
 Groupe Millet, französisches Unternehmen im Eisenbahnbereich
 Millet Plastics Group, französisches Unternehmen, spezialisiert in die Verarbeitung von Polymer
 Millet (Zeitung), eine türkische Zeitung

Familienname folgender Personen:

 Aimé Millet (1819–1891), französischer Bildhauer
 Catherine Millet (* 1948), Expertin für Moderne Kunst und Chefredakteurin des Magazins Art Press
 Florence Millet (* 1964), französische Pianistin
 Francesc de Paula Gambús i Millet (1974–2019), spanischer Politiker
 Francis Davis Millet (1846–1912), US-amerikanischer Maler und Autor
 Gabriel Millet (1867–1953), französischer Kunsthistoriker
 Jakob Millet (1799–1860), hessischer Staatsprokurator und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Jean-François Millet (1642–1679), französischer Maler
 Jean-François Millet (1814–1875), französischer Maler
 Jean-Louis  Millet († 2016), französischer Motorradrennfahrer
 Kate Millett (1934–2017), US-amerikanische Künstlerin und Frauenrechtlerin

 Li’l Millet (1935–1997), US-amerikanischer Rhythm-and-Blues-Musiker
 Montserrat Cervera i Millet (* 1927), katalanische Violinistin und Musikpädagogin
 Pedro Millet (* 1952), spanischer Segler
 Pierre-Aimé Millet (1783–1873), französischer Naturforscher
 Richard Millet (* 1953), französischer Schriftsteller und Herausgeber

Geographie:

 Millet (Alberta), Kanada
 Millet Bird Sanctuary, Naturschutzgebiet im Zentrum der Insel Saint Lucia, in den Antillen

Sprachen:

Millet bedeutet

 ‚Hirse‘ (Pflanze) auf Französisch und Englisch

Siehe auch:

 Millett
 Milet